Danz es un programa de televisión chileno que se transmite desde 2010 por el canal de cable Bang TV que está disponible solo a través de Claro TV en el canal 53 conducido por Simoney Romero y anteriormente por Yamna Lobos. El programa consiste en mostrar y enseñar pasos de baile a los telespectadores en casa, donde la gente pueda aprender sobre los ritmos y música de la actualidad y del género urbano.

Los estrenos son los días lunes y viernes a las 19:00 horas. 

Programas de televisión de Chile
Programas de televisión de BangTV
Programas de televisión iniciados en 2010
Televisión de Chile en 2010
Televisión de Chile en 2011